Totem může znamenat:

 Totem – totemový kůl 
 Totem.cz – kulturní server
 Totem (reklama) – reklamní sloup (obvykle používán u čerpacích stanicích)